

Сосниця — селище міського типу, Чернігівська область

Сосниця () — залізнична станція Вітебського відділення Білоруської залізниці на лінії Вітебськ — Полоцьк
 Сосниця () — річка, притока Західної Двіни

Населені пункти та їхні частини
 Сосниця — село поблизу Радимна
 Сосниця — село в гміні Конти-Вроцлавські Вроцлавського повіту Нижньосілезького воєводства
 Сосниця — село в гміні Радимно Ярославського повіту Підкарпатського воєводства
 Сосниця — село в гміні Добжиця Плешевського повіту Великопольського воєводства
 Сосниця — село в гміні Вешхово Дравського повіту Західнопоморського воєводства
 Сосниця — частина міста Возьники в Люблінецькому повіті Сілезького воєводства
 Сосниця — колонія в гміні Вільчента Браневського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Сосниця — лісова осада в гміні Тухоме Битівського повіту Поморського воєводства
 Сосниця — колишнє село, нині дільниця м. Гливиці в Сілезькому воєводстві

Див. також 
 Сосниця

Примітки

Сосниця — річка, притока річки Сєв, Брянська область

Примітки